Ashleigh Barty e Casey Dellacqua erano le detentrici del titolo, ma Dellacqua si è ritirata dal tennis professionistico nel febbraio del 2018. Barty ha giocato insieme a CoCo Vandeweghe, ma sono state eliminate al primo da Tímea Babos e Kristina Mladenovic.

Babos e Mladenovic hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Elise Mertens e Demi Schuurs con il punteggio di 4–6, 6–3, [10–8].

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (primo turno)

 Latisha Chan /  Gabriela Dabrowski (primo turno)
 Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale)

Wildcard 

   Eugenie Bouchard /  Dominika Cibulková (primo turno)

 Katie Boulter /  Heather Watson (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Nature Valley Classic 2018